Зимняя — значения:

 Зимняя (приток Содонги) — река в Архангельской области.
 Зимняя (приток Шеньги) — река в Шенкурском районе Архангельской области.
 Зимняя (приток Юрьи) — река в Кировской области.
 Зимняя (приток Васюгана) — река в Томской области.
 Зимняя (приток Согома) — река в Тюменской области.
 Зимняя — деревня, Юрьянский район, Кировская область.

Персоналии 
 Зимняя, Валентина Ивановна (1928—2019) — советская и украинская актриса, театральный педагог.
 Зимняя, Ирина Алексеевна — д.п.н., проф., акад. РАО

Разное 
 Зимняя канавка
 Зимняя Речка
 Зимняя улица

См. также 
 Зимнее
 Зимний